Il singolare del torneo di tennis Challenger of Dallas 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore André Sá che ha battuto in finale Jimy Szymanski 7-5, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Xavier Malisse (quarti di finale)
 Ville Liukko (primo turno)
 Wayne Black (primo turno)
 James Sekulov (secondo turno)

 Petr Kralert (secondo turno)
 Takao Suzuki (primo turno)
 André Sá (Campione)
 Alejandro Hernández (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger of Dallas 1999